Karl Pistor ist der Name folgender Personen:
* Karl Pistor (Schauspieler) (1780–1863), deutscher Schauspieler
 Karl Pistor (Konsul) (1882–1941), deutscher Konsularbeamter und Gesandter
 Karl Wilhelm Ludwig Pistor (1788–1825), hessisch-darmstädter Justizamtmann und Landrichter

Siehe auch
 Carl Pistor
 Karl Pistorius